Wernitz  ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Wernitz (1937–2022), deutscher Politiker (SPD)
 Daniel Wernitz (* 1987), deutscher Volleyball- und Beachvolleyballspieler
 Frank Wernitz (* 1957), deutscher Militärhistoriker
 Paul Friedrich Wernitz (1738–1826), preußischer Oberst und Chef der schlesischen Festungsartillerie
 Theodor von Wernitz (1848–1922), preußischer Generalleutnant 
 Udo Wernitz (* 1968), deutscher Politiker (SPD)

Wernitz steht für: 
 ein Gemeindeteil von Wustermark, Lkr. Havelland, Brandenburg; siehe Wernitz (Wustermark)
 ein Ortsteil der Stadt Gardelegen, Altmarkkreis Salzwedel, Sachsen-Anhalt, siehe Wernitz (Gardelegen)